Santa Cruz de los Cáñamos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Cruz de los Cáñamos (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Santa Cruz de los Cáñamos (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar